Шанхайская консерватория () была основана 27 ноября 1927 года и была первым музыкальным высшим учебным заведением Китая. Её преподаватели и студенты завоевывали международные и китайские награды, за что консерватория получила имя «колыбели музыкантов». Шанхайская консерватория входит в список университетов из Плана создания университетов и академических дисциплин мирового класса

По состоянию на 2021 год Шанхайская музыкальная консерватория заняла 4-е место в стране среди университетов, специализирующихся в искусстве, в рейтинге лучших китайских университетов и стала лучшей в Китае по предмету «Музыка и танец».

История 
Шанхайская консерватория известна в стране и за рубежом. Она выросла из Национальной консерватории музыки, основанной Цай Юаньпеем 27 ноября 1927 года. Директором новообразованного учебного заведения стал Сяо Юмэй, закончивший Лейпцигской консерватории . Консерватория стала одним из первых высших учебных заведений современной музыки в Китае. Она считалась ведущим учебным заведением для изучения западной музыки. Некоторые из профессоров были русскими эмигрантами, бежавшими в Китай от гражданской войны.

Консерватория несколько раз переименовывалась: Национальная музыкальная школа (1929 г.), Филиал Национальной музыкальной консерватории (1943 г.), Шанхайская национальная музыкальная школа (1945 г.), Шанхайский и Хуадунский филиалы Китайской музыкальной консерватории (начало 1950-х). Свое нынешнее название она получил в 1956 году.

Учебные программы 
В Шанхайской консерватории имеется 13 факультетов. Они включают в себя шесть дисциплин и 23 поддисциплины, часть из которых — традиционные, а другие — недавно разработанные.

Консерватория поддерживает высокий уровень научно-исследовательской деятельности в области музыки, в ней есть большая специализированная нотная библиотека, музей азиатских инструментов и нотное издательство.

Шестилетняя средняя школа и трехлетняя начальная секция были созданы в 1953 и 1956 годах для подготовки лучших выпускников к высшему образованию, таким образом сформировав автономную систему с полным учебным планом музыкального и академического образования.

Три художественных центра объединяют преподавание, исполнительские и научные исследования: Международный оперный центр Чжоу Сяоянь, Международная академия струнных инструментов и Международный центр фортепианного искусства. В консерватории созданы шесть исполнительских коллективов: симфонический оркестр Шанхайской консерватории, Новый ансамбль, струнный квартет, ансамбль ударных инструментов, Национальный музыкальный оркестр и хор.

Шанхайская консерватория поддерживает тесные отношения со многими консерваториями и известными музыкантами в США, Франции, Великобритании, России, Нидерландах, Австралии, Австрии, Германии и Японии. Многие всемирно известные музыканты, такие как Исаак Стерн, Ицхак Перлман, Юрий Шишкин, Леон Флейшер, Пинхас Цукерман, Сейджи Одзава, Саймон Рэттл, Мстислав Ростропович и Йо-Йо Ма, были почетными или приглашенными профессорами консерватории.

Факультеты 
 Администрирование в искусстве
 Композиция
 Дирижирование
 Общее образование
 Современные инструменты и перкуссия
 Музыкальный
 Музыкальное образование
 Музыкальная инженерия
 Музыковедение
 Оркестровые инструменты
 Фортепиано
 Традиционные инструменты
 Вокальная музыка и опера
 Средняя профессиональная музыкальная школа при Шанхайской консерватории

Преподаватели и студенты 
В консерватории работают 50 профессоров и 120 доцентов, обучаются около 1200 студентов.

Известные преподаватели и выпускники 
 Вэнь Кэчжэн (1929—2007), бывший директор Департамента вокальной музыки и оперы.
 Ляо Чанъюн, вице-президент Шанхайской консерватории и директор отделения вокальной музыки и оперы (также выпускник)
 Чжу Цзяньэр (1922—2017), китайский симфонический композитор и автор песен.
 Владимир Шушлин (1896—1978), русский педагог по вокалу.
 Хэ Лутинг (1903—1999), выпускник и бывший директор консерватории. Его именем был назван главный мюзик-холл в кампусе.Лю Цзи — композитор революционной музыки
 Дин Шандэ — композитор
 Ван Цзяньчжун — композитор и пианист
 Мин Хуйфэнь — музыкант (эрху)
 Мухай Тан — дирижёр
 Хэ Сюньтянь — композитор, профессор Шанхайской консерватории.
 Руи Ши Чжо — композитор
 Джампа Церинг — певица и танцовщица
 Ян Эрче Наму — писатель и певец
 Цзянь Ван — виолончелист
 Лю Фан — музыкант (пипа)
 Цзясинь Ченг — виолончелист
 Ду Юн — композитор, исполнитель
 Ю Ди — певица
 Цай Чэньюй — оперный певец
 Ю-Пэн Чен — композитор и музыкальный продюсер
 Чжоу И — музыкант (пипа)

Примечания 

Культура Шанхая
Университеты Шанхая